D'une manière générale, une compilation est le regroupement de plusieurs productions en une seule dans un contexte donné (par exemple d'un même auteur, ou de divers auteurs d'un domaine donné pendant une même période, etc.).

 Compilation, en littérature : fusion en un texte unique de textes d'origines différentes.
 Compilation, en musique (une « compile » dans le langage familier) : album regroupant plusieurs enregistrements d'origines différentes.
 Compilation, en jeu vidéo : ensemble de jeux vidéo vendus conjointement.
 Compilation, en informatique : travail réalisé par un compilateur qui consiste à transformer un code source lisible par un humain en un fichier binaire exécutable par une machine. Outre la compilation classique, elle peut être de plusieurs sortes :
 Compilation à la volée,
 Compilation incrémentale,
 Compilation anticipée.
 Compilation, en télévision : souvent appelés Best of, ce sont des émissions présentant un regroupement des meilleurs moments selon un thème donné. Par exemple l'émission Le Zapping diffusée sur Canal+ est une compilation.
 Compilation, album de Caustic Window (1998)

Autres 
 Compilation J, récit apocryphe chrétien écrit en latin portant sur l'enfance de Marie.

Voir aussi 
 La Compilation, album musical de Michel Polnareff (1991).